Хасинто Хихон-и-Кааманьо (; 11 декабря 1890, Кито — 17 августа 1950, там же) — эквадорский , политический и государственный деятель, , . Мэр Кито (1945—1947). Член эквадорского парламента, кандидат на пост президента Эквадора.

Биография 
Обучался в Университете Кито (ныне Центральный университет Эквадора), пока не отправился в Европу для изучения языков, необходимых для продолжения научной и академической работы, которая стала его страстью на протяжении всей его жизни. Учился в Международном университете Андалусии (Андалусия, Испания).

Вернувшись в Эквадор, основал Эквадорское общество католических исследований, заняв должность историка архиепископа Кито Федерико Гонсалеса Суареса, с которым он встретился в 16-летнем возрасте.

В 1933 г. занимал кафедру эквадорской этнографии в Центральном университете Эквадора.

Начал изучать доиспанских поселений на территории Эквадора. В начале XX века для Эквадора не существовало даже условной схемы последовательности культур. Было лишь ясно, что на территории страны есть памятники, относящиеся к империи инков, и есть отдельные находки, которые могли быть связаны с каменным веком. Между этими культурами был огромный хронологический пробел.

Первым за решение этой задачи взялся археолог-любитель Х. Хихон-и-Кааманьо. Он не только активно изучал эквадорские древности, но и живо интересовался археологией Анд в целом, а также исследованиями в Центральной Америке и Мезо-америке. Обследовал доиспанское поселение недалеко от города Манта, составил карту крупнейших сооружений. Первым использовал по отношению к археологической культуре ранних прибрежных поселений термин Мантеньо, рассматривая их не как традиционное царство, а скорее как торговую сеть наподобие Ганзейского союза.

В 1919 г. Х. Хихон-и-Кааманьо пригласил для работы в Эквадор уже известного к тому времени своими исследованиями в Боливии и Перу немецкого археолога Макса Уле.

Х. Хихон-и-Кааманьо — автор ряда исторических работ и трудов по археологии.

Избранные публикации 
 El examen crítico de la veracidad de la historia del Reino de Quito.
 Un cementerio incásico en Quito y notas acerca de los Incas en Ecuador.
 Contribución al conocimiento de las lenguas indígenas que se hablaron en el Ecuador interandino y occidental: con anterioridad a la conquista española; ensayo provisional … 1919 .
 Puruhuá, contribución al conocimiento de los aborígenes de la provincia del Chimborazo (1921—1924).
 Quito y la independencia de América. Imprenta de la Universidad Central. Quito, (1922) .
 La Edad del Bronce en América del Sur. Imprenta de la Universidad Central. Quito, (1922) .
 Influencia de Quito en la emancipación del continente americano: La independencia (1809—1822). Imprenta de la Universidad Central. Quito, (1924)
 Notas de Arqueología cuzqueña (1928).
 Política Conservadora (2 т. 1929—1934).
 La religión del imperio de los incas: Compendio historial del estado de los indios del Perú. Escuela Tipografía Salesiana, (1931) .
 Sebastián de Benalcázar (1937).
 El Ecuador Interandino y Occidental (1941) (4 т.).
 La expedición floreana de 1846. Talleres del Diario La Patria, (1943).
 Historia de la llamada «Acequia de los Caciques»: en Urcuquí. Editorial Colón, (1944).
 Maranga: Contribución al conocimiento de los aborígenes del Valle del Rimac, Perú. La Prensa Católica, (1949).
 Antropología Prehispánica del Ecuador (1952).
 Política conservadora (2 т.).

Лидер Консервативной партии, сенатор, член Консультативного совета по международным отношениям, первый мэр Кито, кандидат в Президенты Эквадора.

Умер от рака поджелудочной железы.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Индеанисты
мэры Кито
Политики Эквадора
Кандидаты в президенты Эквадора
Члены Национального конгресса Эквадора
Умершие от рака поджелудочной железы